Miejscowości w Anglii:
 Newborough – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Newborough – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)

Miejscowości w Australii:
 Newborough – miasto w stanie Wiktoria